Saint-Créac (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Créac (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje